Акан — пресноводное озеро на территориях Муезерского городского поселения и Ледмозерского сельского поселения Муезерского района Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1 км², площадь бассейна — 34,3 км². Располагается на высоте 199,5 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая, вытянутая с северо-запада на юго-восток. Берега каменисто-песчаные, местами болотистые.

С запада в озеро втекает и из северо-западной оконечности вытекает река Кайдодеги, в верхнем течении именуемая Акан. Кайдодеги впадает в Тикшозеро, из которого берёт начало река Тикшозерка, впадающая в озеро Момсаярви. Через последнее протекает река Чирко-Кемь.

В озере не более пяти безымянных островов.

Населённые пункты близ озера отсутствуют. Ближайший — посёлок городского типа Муезерский — расположен в 24 км к юго-востоку от озера.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 02020000911102000005216.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Момсаярви
Озёра Муезерского района